Eine Kleinigkeit ist eine Sache mit einer geringen Bedeutung oder einem geringen Wert. Trotz dieser klassischen Definition kann der Begriff auch in anderen Zusammenhängen mit in Verbindung gebracht werden.

Die verschiedenen Bedeutungen 

 Eine Kleinigkeit wird auch oft mit dem Essen in Verbindung gebracht und bezeichnet in diesem Zusammenhang leichtverdauliche Nahrung, Nahrung in geringer Menge oder auch einen Snack. 

 Der Begriff wird auch oft für das Einkaufen verwendet. Wenn man eine Kleinigkeit einkauft oder noch eine Kleinigkeit benötigt, so ist hiermit der Erwerb einer geringen Anzahl von Gütern gemeint.  Ferner kostet etwas eine Kleinigkeit, wenn es besonders günstig ist. 

 Allerdings kann der Begriff Kleinigkeit auch ironisch gemeint sein, nämlich wenn das Bezugsobjekt von höherem Wert ist. (Bsp.: Ich bezahle nur 1300 Euro für den Fernseher. Das ist ja eine Kleinigkeit.)

 Mit der Aussage Das ist aber keine Kleinigkeit deutet man auf eine Sache hin, die besonders teuer, körperlich bzw. seelisch anstrengend, in großer Menge auftretend, schlimm oder kompliziert ist. 

Der Begriff findet auch Verwendung bei geringen Problemen oder Störungen, die aber als große Schwierigkeit angesehen werden, so z. B. in der Wendung sich über jede Kleinigkeit aufregen.

 Kleinigkeit kann jedoch auch die Bezeichnung eines Mitbringsels oder eines Geschenks mit geringen Kosten und/oder einer kleineren Größe sein. (typische Redewendung dazu: Ich habe dir eine Kleinigkeit mitgebracht.)

 Unter der Kleinigkeit versteht man darüber hinaus eine als simpel, wenn nicht schon lächerlich empfundene Aufgabe mit der Überzeugung ihrer wahrscheinlich mühelosen Erfüllung. (vgl. Das ist doch nur eine Kleinigkeit für dich!)

Quelle 
Wahrig Nachschlagewerk

Siehe auch 
Lappalie
Pet Peeve

Weblinks 

Wertvorstellung